Javier Muñoz puede hacer referencia a: 

 Javier Muñoz Delgado (1972-2015), relator deportivo chileno.
 Javier Muñoz Mustafá (1980), futbolista argentino.
 Javier Muñoz (1974), entrenador de baloncesto español.
 Javier Muñoz Arévalo (1982), futbolista español.
Javier Muñoz Jiménez (1995), futbolista español.